Вячеслав Хитрово:
 Пономарёв, Вячеслав Владимирович (род. 1965) — бизнесмен, один из лидеров ДНР (апрель—июнь 2014).
 Пономарёв, Вячеслав Сергеевич (род. 1978) — узбекистанский футболист, полузащитник.